Les Panthéons géorgiens sont au nombre de trois à Tbilissi, Mtatsminda (géorgien : მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, fondé en 1929),  Didube  (géorgien :  დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, fondé en 1939) et Saburtalo (géorgien : საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, fondé durant les années 1970).

Notes et références 

Panthéon en Géorgie
Tbilissi